KVS kan avse
KVS – en tidigare organisation inom krimnalvården, se Kriminalvårdsstyrelsen
KVS – ett sanatorium, se Kronprinsessan Victorias kustsanatorium för skrofulösa barn